Thelenidia är ett släkte av svampar. Thelenidia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thelenidia